Байсангу́ров — осетинская и чеченская фамилия. Известные носители:
 Байсангуров, Заурбек Мусаевич (1985) — боксёр.
 Байсангуров, Саламбек (1990) — боксёр.
 Байсангуров, Увайс (1961—2020) — российский тренер по боксу.
 Байсангуров, Хасан Увайсович (1997) — боксёр.
 Байсангуров, Хусейн Увайсович (1994) — боксёр.